

Pessoas
Neville Marriner

Outros
Programa Mariner
Mariner (cratera)

Desambiguação